Högskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Högskäret, Korsholm, Österbotten, 
 Högskäret (nordväst om Bergö, Malax), Österbotten, 
 Högskäret (vid Olsön, Malax), Österbotten, 
 Högskäret, del av Grytskäret, Närpes, Österbotten, 
 Högskäret, Närpes, Österbotten,

Se även
Högskär
Högskären

Robotskapade Finlandförgreningar